Melamphaidae är en familj av fiskar. Melamphaidae ingår i ordningen Stephanoberyciformes, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Melamphaidae 56 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Melamphaidae